odeon – rodzaj starożytnego budynku
 odeon – rodzaj orkiestry
 Odeon Cinemas – sieć kinowa działająca w Wielkiej Brytanii
 Odéon – teatr w Paryżu
 Odeon – niemiecka wytwórnia płytowa, od 1945 polska wytwórnia płytowa
 Odéon – stacja metra w Paryżu
 Odeon – album studyjny formacji incarNations